Роговик (біологія)
 Роговик (мінералогія)